Xumni (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Xumni (Kamtxatka), localitat del territori de Kamtxatka, a Rússia